plaatsen in Indonesië:
 Paduraksa (Kikim Timur)
 Paduraksa (Pemalang)
 Paduraksa (Tanjung Agung)
 Paduraksa (Ulu Musi)